Passport ist:

 die englische Bezeichnung für den Reisepass
 ein System zur Online-Authentifizierung, siehe Microsoft Passport-Netzwerk
 eine deutsche Jazzrock-Band, siehe Passport (Band)
 eine kanadische Automarke von General Motors, siehe Passport (Automarke)
 ein in Nordamerika verkauftes SUV von Honda, siehe Honda Passport
 einen norwegisch-US-amerikanischen Kurzfilm aus dem Jahre 2005, siehe Passport (Film)
 ein Smartphone-Modell des kanadischen Herstellers BlackBerry, siehe Passport (Smartphone)